Il doppio del torneo di tennis Monterrey Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e Steve Denton che hanno battuto in finale Johan Kriek e Russell Simpson 7-6, 6-3.

Teste di serie 

 Raúl Ramírez /  Butch Walts (primo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (quarti di finale)

 Anand Amritraj /  Robert Lutz (primo turno)
 Kevin Curren /  Steve Denton (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Monterrey Grand Prix 1981